Alexander Huber (1968) – niemiecki wspinacz
 Alexander Huber (1985) –  niemiecki piłkarz
 Alexander Huber (1985) –  austriacki siatkarz plażowy